Коста-Рика принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбертвиле (Франция) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 4 спортсменов (все — мужчины).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года